Fallasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fallasjön, Småland, sjö i Nässjö kommun,  (17,1 ha)
Fallasjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (8,56 ha)

Se även
Fallsjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn